Alexander Pawlowitsch Orechow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Pawlowitsch Orechow (Fußballspieler) (* 2002), russischer Fußballspieler
 Alexander Pawlowitsch Orechow (Chemiker) (1881–1939), sowjetischer Chemiker